Гуго () — франкське ім'я

 Гуго Гроцій
 Гуго (король Італії)
 Гуго (герцог Бургундії)
 Гуго V
 Гуго IV (герцог Бургундії)
 Гуго I (граф Шампані)
 Гуго Великий (граф Вермандуа)
 Гуго Великий
 Гуго фон Густав
 Гуго Коллонтай
 Гуго де Фріз (нід. Hugo de Vries, 1848–1935) — голландський ботанік, генетик
 Гуго I (король Кіпру)
 Гуго II (король Кіпру)
 Гуго Сен-Вікторський (фр. Hugues de Saint-Victor, 1096—1141) — християнський філософ, богослов, містик
 Гуго Штейнгауз (пол. Hugo Dyonizy Steinhaus; 1887—1972) — польський математик, учень Давида Гільберта, співзасновник Львівської математичної школи
 Гуго Капет (фр. Hugues Capet; 940–996) — перший король Франції з династії Капетингів, що правив між 987 та 996 роками. Вважають, що з правління Гуго Капета французи відраховують себе як націю
 Гуго Конвенц (нім. Hugo Wilhelm Conwentz) (1855—1922) — німецький піонер охорони природи, професор, родоначальник концепції заповідності
 Гуго Шперрле (нім. Hugo Sperrle; 1885—1953) — німецький воєначальник часів Третього Рейху, генерал-фельдмаршал Люфтваффе
 Гуго Вольф (нім. Hugo Wolf; 1860—1903) — словенський композитор, особливо відомий завдяки своїм пісням
 Гуго Сімберг (фін. Hugo Simberg, 1873—1917) — фінський художник і графік, найбільший представник фінського символізму
 Гуго III (король Кіпру)
 Гуго IV (король Кіпру)
 Гуго Майсль
 Гуго (герцог Ельзасу)
 Гуго Борхардт
 Гуго Юнкерс
 Гуго Вісландер
 Гуго де Пейн
 Гуго I (герцог Бургундії)
 Гуго II (герцог Бургундії)
 Гуго III (герцог Бургундії)
 Гуго Тосканський
 Гуґо фон Гофмансталь
 Густав Адольф Гуго Дальстедт
 Гуго Егмонт Гьоррінг
 Гуґо Теорель (швед. Axel Hugo Theodor Theorell, 1903—1982) — шведський вчений, лауреат Нобелівської премії
 Гуго Еккенер
 Гуго Босс
 Гуго Майсль
 Гуго (герцог Ельзасу)
 Гуго (мажордом)
 Гуго Шоттмюллер
 Гуго Тосканський
 Гуґо фон Гофмансталь
 Гуго Егмонт Гьоррінг
 Гуго Краас
 Гуго Антон Фішер
 Гуго ван дер Гус
 Гуґо Лепнурм (ест. Hugo Lepnurm, 1914—1999) — естонський органіст, композитор
 Гуго Ветлесен
 Едвард Гуго фон Цейпель (швед. Edvard Hugo von Zeipel; 1873—1959) — шведський астроном
 Гуго Бальївіан Рохас (1901—1993) — болівійський військовий та політичний діяч, де-факто президент країни з 1951 до 1952
 Гуго Сімон (нім. Hugo Simon, 1942) — австрійський вершник, олімпійський медаліст
 Гуго цу Віндіш-Грец III (нім. Hugo zu Windisch-Graetz; 1854—1920) — 3-й князь цу Віндіш-Грец

Див. також 

 Премія Гуго